El término Sims puede referirse a:

Videojuegos 
 Los Sims, videojuego de simulación social y estrategia creado por el diseñador de videojuegos Will Wright, desarrollado por Maxis.
 Los Sims (saga), serie de videojuegos de simulación social, diseñados por Will Wright y desarrollados inicialmente por Maxis y posteriormente por diferentes sellos de Electronic Arts
 Anexo:Videojuegos Sim, listado de videojuegos acerca de simulación social de la saga de los Sims.

Lugares  
 Sims (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Wilson, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Sims (Illinois), villa en el condado de Wayne, estado estadounidense de Illinois.
 Sims (Indiana), lugar designado por el censo en el condado de Grant, estado estadounidense de Indiana.
 Municipio de Sims (Arkansas), municipio en el condado de Montgomery, estado estadounidense de Arkansas.
 Municipio de Sims (condado de Grant, Indiana), municipio en el condado de Grant, estado estadounidense de Indiana.
 Municipio de Sims (condado de Arenac, Míchigan), municipio en el condado de Arenac, estado estadounidense de Míchigan.
 Sims Chapel (Alabama), lugar designado por el censo en el condado de Washington, estado estadounidense de Alabama.

Personas 
 Bob Sims, jugador de baloncesto estadounidense.
 Courtney Sims, jugador de baloncesto estadounidense.
 Christopher A. Sims, econometrista y macroeconomista estadounidense.
 David Wm. Sims, músico estadounidense.
 Joan Sims, actriz inglesa.
 John Sims, médico y taxónomo botánico inglés.
 Lewis Sims, jugador de baloncesto estadounidense y con doble nacionalidad española.
 Molly Sims, modelo y actriz de televisión estadounidense.
 Peter Sims, conocido en el mundo del jazz como Pete La Roca, músico estadounidense.
 Tom Sims, atleta estadounidense.
 Willie Sims, futbolista guatemalteco.
 Zoot Sims, músico estadounidense de jazz.

Psicología
 SIMS (Structured Inventory of Malingered Symptomatology)

Personajes ficticios 
 Ezekiel Sims, personaje ficticio de apoyo en el comic book The Amazing Spider-Man.

Química 
 Oxidación de Boyland-Sims, una reacción orgánica.